Die Liste Schweriner Domherren führt bekanntere Domherren des Domkapitels des Schweriner Doms, das mit dem Bistum 1158 gegründet wurde und bis zur Reformation 1557 bestand. Die Liste ist eine Auswahl von Artikeln in der Wikipedia und keineswegs abschließend.

Römisch-katholisches Bistum Schwerin

Literatur und Quellen

Literatur 
 Ernst Deecke: Nachrichten zur Geschichte des Bisthums Schwerin, in: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, Bd. 21 (1856), S. 178–190 (Digitalisat).
 Johannes Baltzer und Friedrich Bruns: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck. Herausgegeben von der Baubehörde. Band III: Kirche zu Alt-Lübeck. Dom. Jakobikirche. Ägidienkirche. Verlag von Bernhard Nöhring: Lübeck 1920, S. 9–304. Unveränderter Nachdruck 2001, ISBN 3-89557-167-9.
 Adolf Clasen: Verkannte Schätze – Lübecks lateinische Inschriften im Original und auf Deutsch. Lübeck 2002. ISBN 3-79500475-6.
 Margit Kaluza-Baumruker: Das Schweriner Domkapitel (1171–1400). Köln, Wien 1987 ISBN 3-412-05787-8.
 
 Alfred Rische: Verzeichnis der Bischöfe und Domherren von Schwerin mit biographischen Bemerkungen. Ludwigslust 1900.
 Everhard Illigens: Geschichte der Lübeckischen Kirche von 1530 bis 1896, das ist Geschichte des ehemaligen katholischen Bistums und der nunmehrigen katholischen Gemeinde sowie der katholischen Bischöfe, Domherren und Seelsorger zu Lübeck von 1530 bis 1896. Paderborn 1896.
 Andreas Röpcke: Die Brüder Junghe. Vom Schicksal zweier Schweriner Domherren des 14. Jahrhunderts. Festschrift für Christa Cordshagen, in: Mecklenburgischer Jahrbücher Beiheft zum 114. Jahrgang, 1999 S. 75–95.
 Andreas Röpcke: Über historische Nachbarschaft: Das Schweriner und das Lübecker Domkapitel im Spätmittelalter (1350–1500). In: Mecklenburgische Jahrbücher. 129. Jahrgang, Schwerin 2014 S. 7–18.
 Andreas Röpcke: Wismarer auf dem Schweriner Bischofsstuhl: Johann Junghe (1381–1389), Nikolaus Böddeker (1444–1457) und Conrad Loste (1482–1503). In: Wismarer Beiträge. Schriftenreihe des Archivs der Hansestadt Wismar. Wismar 2014 S. 7–23.

Gedruckte Quellen 
 Mecklenburgisches Urkundenbuch
 Mecklenburgische Jahrbücher

Weblinks 
 Domkapitel (Dignitäten) 1295-1378: Lübeck (PDF-Datei; 63 kB)

Einzelnachweise 

Schwerin
!